Парламентские выборы в Тринидаде и Тобаго прошли 28 октября 1946 года одновременно с местными выборами. На них избирались 9 выборных членов Законодательного совета. Это стали первыми всеобщими выборами без условий владения недвижимостью. 

В результате Партия местного управления граждан и рабочих Британской империи (Партия Батлера) и Объединённый фронт получили по 3 места. Явка составила 83,9%.

Результаты

Примечания 

Октябрь 1946 года
Тринидад и Тобаго
Выборы в Тринидаде и Тобаго
1946 год в Тринидаде и Тобаго